Slunjčica (rivier), rivier in Kroatië
 Slunjčica (plaats), plaats in Kroatië